Boys and Girls ist der (Original-)Titel von:
 Jungen und Mädchen, Kurzgeschichte von Alice Munro aus dem Jahr 1964
 Boys and Girls (Bryan-Ferry-Album), Album von Bryan Ferry aus dem Jahr 1985
 Boys and Girls (Kurzfilm), kanadischer Kurzfilm aus dem Jahr 1983
 Boys, Girls & a Kiss, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2000